Fawley – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Fawley – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Fawley – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)